«Tomás Pérez» puede referirse a:
 Tomás Pérez Ponce (1862-1945), periodista y sindicalista mexicano.
 Tomás Pérez Turrent (1932-2006), cineasta mexicano.
 Tomás O. Pérez García (1973-), beisbolista venezolano (:w:en).
 Tomás Pérez Scarone (1998-), futbolista uruguayo.